Корпус национальной полиции (, CNP ;; также известная просто — Национальная полиция, )  — это национальная гражданская полиция Испании. Национальная полиция в основном отвечает за охрану городских районов, в то время как за муниципальную полицию обычно отвечает Гражданская гвардия, испанская жандармерия. Полиция подчиняется Министерству внутренних дел Испании. В основном они занимаются уголовным расследованием, судебными, террористическими и иммиграционными вопросами. Полномочия Национального полицейского корпуса варьируются в зависимости от автономных сообществ, Эртцаинца в Стране Басков и Моссос д'Эсквадра в Каталонии являются основными полицейскими органами. В Наварре они разделяют некоторые обязанности совместно с уставной полицией.

Обязанности 
Обязанности регулируются Основным законом 2/1986 от 13 марта 1986 года.

 Выдача документов, удостоверяющих личность — национальных идентификационных карт и паспортов .
 Контроль иностранных граждан и граждан Испании.
 Иммиграционное право, учёт беженцев и убежищ, экстрадиция и высылка.
 применение законодательства об уголовной ответственности в отношении азартных игр
 Контроль за оборотом наркотиков.
 Сотрудничество с Интерполом и Европолом .
 Контроль частных охранных предприятий
 Общая правоохранительная деятельность и уголовное расследование.

Доступ и обучение

Требования 

 Родиться или быть натурализованным гражданином Испании
 Быть старше 18 лет.
 Быть ростом не менее 1,65 метра для мужчин и 1,60 метра для женщин.
 Не были осуждены за мошенничество, не были уволены местным, региональным или национальным правительством или лишены возможности занимать государственные должности.
 Иметь водительское удостоверение категории, установленной правительством.

Базовая шкала:

 Иметь степень бакалавра или его эквивалент или быть в процессе обучения.

Руководящая шкала:

 Иметь статус инженера-технолога, архитектора-технолога, дипломированного студента вуза или высшее образование.

Конкурсный экзамен 
Кандидат может выбрать карьеру по базовой шкале или карьеру по руководящей шкале. Кандидаты должны пройти следующие базовые тесты перед началом обучения в академии:

 Физический тест
 Экзамен с множественным выбором
 Тест на выявление способностей
 Добровольный языковой тест ( английский или французский )
 Медицинский осмотр
 Интервью

Академия 

Если кандидат будет выбран, он будет проходить профессиональную подготовку в полицейской академии в Авиле в течение девяти месяцев. Пока стажёры проживают в академии, они изучают испанское право, проходят обучение огнестрельному оружию и самообороне, проводят практические занятия, изучают основы английского или французского языков и проходят подготовку по расследованию преступлений. Наконец, студент получит годичную полицейскую практику, во время которой будет изучать различные общие ситуации, которые сформируют его как агента.

Звания 

С 1979 по 1986 год в полиции существовала система воинских званий, унаследованная от старой вооружённой полиции.

Выше кадетских званий (всего пять кадетских званий) действующие звания:

 Policía — полицейский
 Oficial de Policía — офицер полиции
 Subinspector — младший инспектор
 Inspector — инспектор
 Inspector Jefe — старший инспектор
 Comisario — комиссар
 Comisario General - генеральный комиссар
 Jefe Superior - старший начальник
 Comisario General — генеральный комиссар и Jefe de División — начальник отдела [равные звания]
 Subdirector General — заместитель генерального директора
 Director Adjunto Operativo  — помощник операционного директора
 Director General de la Policía — генеральный директор полиции

Знаки отличия

Галерея

См. также 
 Гражданская гвардия Испании

Примечания

Ссылки 
 
 Форум полиции Испании Самый полный форум о различных подразделениях полиции Испании.

Полиция Испании
Организации по борьбе с детской порнографией